Valtiendas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valtiendas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Valtiendas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar